Первома́йский — посёлок городского типа  в Шилкинском районе Забайкальского края, административный центр городского поселения «Первомайское».

Население —  чел. ().

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» пгт включён в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) с наиболее сложным социально-экономическим положением».

География 
Посёлок расположен на юго-западе района, в 50 км к юго-западу от районного центра, города Шилки, в 10 км от железнодорожной станции Солнцевая Забайкальской железной дороги, на северо-востоке Могойтуйского хребта, недалеко от слияния рек Ингода и Онон.

История 
Основан в 1937 году как рудник Слюдянка с началом  старательской добычи касситерита - минерала олова из Завитинского редкометалльного месторождения Борщовочным приисковым управлением, затем на его базе в 1942 году было создано Завитинское литиевое рудоуправление  Министерства цветной металлургии - впоследствии (с 17 марта  1956 г.) рудоуправление №16 - предприятие почтовый ящик №18, а с 1967 года - Забайкальский ГОК Министерства среднего машиностроения СССР, ныне Госкорпорация "Росатом". С 1942 года предприятие занималось добычей и переработкой комплексных литиево-бериллиевых руд Завитинского месторождения, являясь единственным в стране производителем литиевых концентратов. В 80-х годах это уже был самый крупный в Читинской области горно-обогатительный комбинат, который добывал в карьере и перерабатывал на обогатительной фабрике более миллиона тонн руды. В составе ГОКа были, кроме карьера и обогатительной фабрики, Управление строительства с военно-строительным отрядом и СМУ, ТЭЦ и водозаборы на р. Онон и р. Ингода, промышленная база строительства, научно-исследовательская лаборатория с опытной обогатительной фабрикой, авто-ремонтный и ремонтно-механический завод  с литейным цехом, цех КИПиА, автобаза, ОРС, ЖКХ, Кижингинское рудоуправление в Бурятии и  Алтагачанское рудоуправление в Оловяннинском районе. Все подразделения ГОКа были высокой культуры производства и с хорошо подготовленным профессиональными персоналом. Обогатительная фабрика выпускала для предприятий своего Министерства и оборонно-промышленного комплекса литиевый и бериллиевый флотационные концентраты, тантало-ниобиевый и оловянный гравитационные концентраты и кварц-полевошпатовое сырьё для стекольной и керамической промышленности. В 2002 году был построен и запущен в работу гидрометаллургический цех для производства до 40 т тантала и 60 т ниобия из руды Этыкинского месторождения - стратегического сырья, используемого в оборонной промышленности, атомной энергетике, сверхпроводниках, электронике, медицинской и других высокотехнологичных отраслях промышленности. 

Современное название посёлок получил в 1951 году, в 1961 году был присвоен статус посёлка городского типа.

В 1957—1990 годах велось строительство благоустроенного жилья, объектов соцкультбыта, школ, детских садов, лечебных учреждений, торговых центров и предприятий общепита, железной дороги до ж.д. станции Солнцевая с мостом через р. Ингода, автомобильных дорог с твёрдым покрытием, ЛЭП и линий связи. Уже в 60-х годах Первомайский был самым благоустроенным  и озеленённым посёлком Читинской области с развитой сетью культурных и спортивных учреждений, с утопающей в зелени деревьев площадью Ленина с памятником вождя, со сквером "Победа" и обелиском и мемориалом памяти воинов ВОВ. В сосновом бору, вблизи  р. Ингода, был построен детский оздоровительный и спортивный лагерь, на базе которого с сентября по май функционировал медицинский профилакторий. Кроме основных подразделений ЗабГОКа в посёлке были введены в эксплуатацию хлебозавод, пожарно-спасательная часть, мясокомбинат с колбасным цехом, молокозавод с выпуском сыра и майонеза,  пищекомбинат (1974), авто-заправочная и газо-распределительная станция с газохранилищем сжиженного газа, цеха электроники (1990) и медицинских одноразовых систем. Посёлок был связан авиалинией местного значения с Читой. Благодаря принадлежности к Министерству среднего машиностроения СССР население посёлка снабжалось гораздо лучше окружающих населённых пунктов, посёлок имел хорошо оснащённую медико-санитарную часть Минздрава СССР с высокопрофессиональными коллективом. 

В начале 1990-х годов произошло резкое снижение производства основной продукции - литиевого и бериллиевого концентратов и, как следствие, ухудшение финансово-экономического положения Забайкальского ГОКа, что привело к сокращению численности рабочих на комбинате и населения посёлка. В 1997 году карьер ЗабГОКа совсем прекратил работу, а обогатительная фабрика выпуск основной продукции. Незначительный рост производства в конце 1990-х - начале 2000-х годов связан с реализацией  государственной программы ЛИБТОН по выпуску химконцентратов тантала и ниобия из руды Этыкинского месторождения. В 2004 году программа была закрыта, но попытка продолжить работу комбината выпуском флюоритового концентрата из руды Эгитинского месторождения дала результаты. С 2005 по 2007 годы была произведена реструктуризация предприятия в группу компаний ОАО "ЗабГОК", а также модернизация обогатительной фабрики, с увеличением объёмов производства плавикового шпата с 22 000 тонн до 45 000 тонн, что позволило к 2008 году вывести группу компаний на рентабельный уровень производства. Были произведены расчёты со всеми кредиторами, погашена задолженность по заработной плате. Более того, заработная плата была проиндексирована и коллектив численностью 1500 человек её исправно получал. Выручка группы компаний Забайкальский ГОК выросла до 450 миллионов рублей в год. Затем, начиная с 2009 года, по ряду причин, ГК "Росатом" реализовала сценарий возврата акций в собственность ОАО "ТВЭЛ", но уже через год, в 2010 году, акции в очередной раз были проданы новой частной компании, которая в 2011 году предприняла попытку перепрофилирования актива на производство сурьмы, но проект оказался нерентабельным. Восстанавливать производство флюорита не стали, и не имея иных вариантов развития и работы, деятельность группы компаний ОАО "ЗабГОК", включая основной актив в виде обогатительной фабрики, была окончательно прекращена. Посёлок остался без градообразующего предприятия и, соответственно, начался рост безработицы и усилился отток населения, резко сократились налоговые поступления в бюджет поселения.

Население

Городское поселение «Первомайское» 
В состав городского поселения входят 4 населённых пункта:
 Первомайский (пгт, административный центр) — 
 Солнцево (село) — 
 Уненкер (село) — 
 Шиванда (село) —

Экономика 
В посёлке действуют:  ООО "РМЗ", МУП "ЖКХ",  предприятие строительных материалов,  ТЭЦ, Мясокомбинат, Хлебозавод, ООО "Оникс", пожарно-спасательная часть, автозаправочная станция, предприятие ритуальных услуг и др. Имеется сеть магазинов, несколько кафе и ресторан. 

Из числа действующих в Первомайске предприятий, ЗабГОК можно исключить.

Образование и культура 
В посёлке имеются: 4 средние школы, многопрофильное профессиональное училище, учебно-производственный комбинат, Детская Школа Искусств, Дом Детского Творчества, 3 ДОУ, Детский дом, Дом культуры, кинотеатр "Россия", краеведческий музей, спортивный комплекс с бассейном, Краевая Больница-3 и  три учреждения краевого Министерства соцзащиты.

Люди, связанные с посёлком 
Первые советские директора ЗабГОКа, крупные организаторы горного производства, орденоносцы СССР: С. Ф. Жиряков, Д. М. Маров, И. Н. Козыренко. В Первомайском жили и работали в ЗабГОКе герои Великой Отечественной войны С. А. Мельников, Герой Советского Союза, и А. Е. Корчагин, полный кавалер трёх орденов "Слава". В посёлке родился и провел детские годы Герой Российской Федерации, космонавт Евгений Тарелкин, здесь же родился, жил  и работал в ЗабГОКе Степан Жиряков, будущий спикер Законодательного собрания Забайкальского края первого созыва и член Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Также здесь родились и учились в  школьные годы  Ольга Жигмитова, российская оперная певица (меццо-сопрано) и  поэт и композитор, лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин.

Достопримечательности 
Памятник Ленину (статуя) на одноимённой площади, обелиск в честь Победы 1945 года и мемориал памяти участников ВОВ, законсервированный и затопленный карьер ГОКа.  Вблизи посёлка находится курорт Шиванда с минеральными источниками и слияние рек Онон и Ингода в один из двух истоков Амура - реку Шилка.

Примечания

Ссылки, источники 
 
 Сайт пгт. Первомайский  .
Атомный век. Хроника и фотографии. 65 лет атомной отрасли России. 2010 год. г. Москва. Типография "УП Принт".
Сырьевая база атомной промышленности. События, люди, достижения. 2015 год. Москва. Типография ООО "Паис-Т".
Создание и развитие минерально-сырьевой базы отечественной атомной отрасли. 2017 год. Москва. Типография ООО "Атлант-С".
История уранодобычи. 75. 2020 год. Москва. Росатом. АРМЗ.

Посёлки городского типа Забайкальского края
Населённые пункты Шилкинского района